Büssing bezeichnet:

 die Büssing AG, einen früheren Hersteller von Lastwagen und Omnibussen

Büssing ist der Familienname folgender Personen:
 André Büssing (1950–2003), Psychologe, Ordinarius an der Technischen Universität München
 Arndt Büssing (* 1962), Mediziner und Komponist Neuer Geistlicher Lieder
 Heinrich Büssing (1843–1929), Ingenieur und Gründer der Büssing AG
 Max Büssing (1872–1934), deutscher Industrieller und Ehrensenator der TH Braunschweig
 Rudolf Egger-Büssing (1893–1962), Unternehmer

Siehe auch:
 Büsing
 Bussing